Plusieurs villes possèdent une rue Saint-Bernard :

Rue Saint-Bernard à Bruxelles

Rue Saint-Bernard à Paris
 Rue Saint-Bernard à Toulouse

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Bernard